McLaren MP4-21 je McLarnov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2006, ko so z njim dirkali Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya in Pedro de la Rosa. Je prvi McLarnov dirkalnik od sezone 1996, ki ni zabeležil zmage. Je pa Kimi Räikkönen dosegel tri najboljše štartne položaje in štiri uvrstitve na stopničke. Montoya je dosegel eno drugo in eno tretje mesto, de la Rosa pa eno drugo mesto. Ob koncu sezone je to moštvu prineslo tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 110-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

MP4/21
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2006